Unter Rettungsschlinge versteht man:

 die Rettungsschlinge als Begriff für den Knoten Palstek.
 eine Sicherungsgerätschaft bei der Feuerwehr, auch als Bandschlinge bezeichnet.
 ein Gurtband zum Abbergen von Personen in Seenot